Glockenspiel steht für:

 Glockenspiel (Musikinstrument), ein zur Gruppe der Metallophone gehörendes Stabspiel (Schlaginstrument)
 Lyra (Glockenspiel), ein in Militärkapellen verwendetes, spezifisches Glockenspiel
 Bianzhong, chinesisches Glockenspiel
 Bianbo, chinesisches Glockenspiel
 Glockenspiel (Spieluhr), eine an oder in historischen Gebäuden angebrachte mechanische Spieluhr
 Carillon, ein meist auf oder in Türmen befindliches großes Musikinstrument, bei dem über eine Klaviatur und Seilzüge oder Elektromagnete Glocken angeschlagen werden
 Porzellanglockenspiel, ein dem Carillon ähnliches Instrument aus Meißner Porzellan, bei dem die Glocken meist von außen angeschlagen werden
 ein Effektregister der Orgel, siehe Register (Orgel)

siehe auch Glockenspiele (Auszug):
 Glockenspiel (Essen) in der Kettwiger Straße, Essen
 Haus des Glockenspiels in der Böttcherstraße, Bremen
 Salzburger Glockenspiel, historisches Spielwerk in der Neuen Residenz
 Grazer Glockenspiel
 Grafenberger Glockenspiel
 Glockenspiel am Neuen Rathaus in München
 Glockenspiel Bottrop
 Glockenspielhaus in Dortmund

Siehe auch: